gráf, matematikai fogalom
 Gráf, családnév